Секеде́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 6 км на захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1497 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3871,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Секеден 
 Секеден на сайті французького Національного інституту географії
 Секеден на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Секеден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор